Przyrzecze ist der Name zweier polnischer Orte:
 Przyrzecze (Brzeżno), in der Woiwodschaft Westpommern (deutscher Name: Wartenstein, Kreis Belgard-Schivelbein)
 Przyrzecze (Rzecznica), in der Woiwodschaft Pommern, (deutscher Name: Dickhof, Kreis Schlochau)